

Letteratura 
L'infinito, poesia di Giacomo Leopardi
L'infinito, saggio di Antonino Zichichi
L'infinito, saggio di John David Barrow

Musica 
L'infinito, album de Le Orme del 2004
L'infinito, album di Luca Napolitano del 2009
L'infinito, singolo di Luca Napolitano del 2009
L'infinito, album di Roberto Vecchioni del 2018

Simbolo matematico 
 ∞

Pagine correlate 
Infinito